Argentina
Dipartimento di San Carlos – dipartimento della provincia di Mendoza
Dipartimento di San Carlos – dipartimento della provincia di Salta